Семь дней () — американский научно-фантастический телесериал показанный на канале UPN с 1998 по 2001.

Сюжет 
Сюжет сериала состоит в том что тайный отдел Агентства Национальной Безопасности США (NSA) разработал технологию по перемещению во времени, основанную на инопланетных технологиях найденных в Розвелле, Нью-Мексико. В заставке серий рассказывается что Хроносфера, или Сфера проекта «Шаг назад» () может послать одного человека на семь дней в прошлое чтобы предотвратить какую-нибудь катастрофу. Название сериала происходит от того что Сфера может осуществить «шаг назад» только на семь дней (ни больше ни меньше) из-за ограничений инопланетного реактора и топлива. Так как количество топлива ограничено, пользование Сферой разрешается только для случаев связанных с «национальной безопасностью». Проект находится на тайной военной базе в пустыне Невады.

Так как телесериал был основан на путешествиях во времени, было странно, что он мог в то же время драматизировать катастрофическое происшествие и предотвращать его в одной и той же серии.

Отмена 
В мае 2001, сериал был отменён несмотря на то что Paramount желали продолжения. Это случилось из-за сильных распрей между основными актёрами Джонатоном ЛаПаглией и Джастиной Вэйл.

В ролях 
 Лейтенант Фрэнсис «Фрэнк» Бартоломей Паркер (Джонатан ЛаПаглиа) — бывший военный оперативник ЦРУ которого достали из тайной психбольницы ЦРУ чтобы стать первых хрононавтом проекта. Молодость Паркера прошла в интернате города Филадельфия. Он разведён и имеет сына которого почти не видит. Иногда напивается и имеет проблему с азартными играми.
 Доктор Ольга Вукавич (Джастина Вэйл) — русский врач, работала на русской версии проекта, который никогда не достиг рабочей стадии из-за отсутствия инопланетных технологий. Иногда Фрэнк ей нравится, но он всегда что-то делает что заменяет это чувство отвращением к нему. Также, возможным романтическим отношениям между ними мешает то, что Фрэнку постоянно приходится прыгать назад во времени, аннулируя всё то, что произошло за последнюю неделю.
 Капитан Крэйг Донован (Дон Франклин) — военный советник/координатор и резервный хрононавт (хотя, по-видимому, никогда не совершал прыжка). Также, является старым другом и боевым товарищем Фрэнка.
 Доктор Джон Баллард (Сэм Уиппл) — один из главных учёных проекта «Шаг назад». Является инвалидом и всё время разъезжает в инвалидном кресле. Во втором сезоне, выиграл тропический остров в игре в покер и женился, но не уверен на ком так как был в нетрезвом состоянии. Ушёл с проекта чтобы разобраться с личными делами. (На самом деле, актёр Сэм Уиппл страдал от рака и умер вскоре после того как ушёл).
 Агент NSA Нэтан Рэмзи (Ник Сирси) — глава безопасности проекта. Несдержанный, вспыльчивый консерватист. Он был против того чтобы Фрэнк стал хрононавтом и постоянно является его противником, хотя, в глубине души, очень его уважает. Взамен, Фрэнк постоянно разыгрывает его. Является типичным бюрократом и патриотом.
 Доктор Айзек Ментнор (Норман Ллойд) — учёный с тёмным прошлом, связанный с прикрытием событий в Розвелле. Доктор Ментнор основал проект «Шаг назад».
 Агент NSA Брэдли Талмэдж (Алан Скарф) — глава проекта и давний член NSA. Хотя уже в возрасте, он всё же является отличным бойцом.
 Эндрю «Гудок» Аусли (Кевин Кристи) — молодой физик-вундеркинд которого порекомендовал Баллард перед уходом.

Серии

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон 

Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы о путешествиях во времени
Телесериалы США, запущенные в 1998 году
Телесериалы США 1990-х годов
Программы телеканала UPN
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2001 году
Научно-фантастические телесериалы Канады
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Неваде
Телесериалы США о путешествиях во времени